Sparnaay ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Sparnaay (1944–2017), niederländischer Bassklarinettist und Komponist
 Hendrik Sparnaay (1891–1965), niederländischer Philologe und Medieävist
 Marcus Sparnaay (1923–2015), niederländischer Physiker
 Tjalf Sparnaay (* 1954), niederländischer Maler